Fiat Bravo и Fiat Brava  — два небольших автомобиля с трёх- и пятидверным, соответственно, кузовом типа хэтчбек, выпускавшиеся с 1995 по 2003 год итальянской компанией Fiat.

Европейские журналисты выбрали пару «Автомобилем 1996 года».

Помимо итальянских заводов, автомобили также собирались в Бразилии до 2003 года и, в небольших количествах, в Польше и Турции.

В 2007—2016 годах Fiat производил совершенно другой автомобиль, снова названый Bravo. Кроме того, в 1980-х на рынках Северной Америки Fiat 131 продавался под названием Brava.

Описание 
Обе модели, Bravo и Brava выполнены в стиле биодизайна. Автомобили имели хороший коэффициент аэродинамического сопротивления равный 0,32/0,33, соответственно.

Примечания

Литература 

 

 

 

 

Bravo/Brava
Fiat Bravo/Brava